

Sigle 
 Pubblicità Tramite Oggetto - gadget promozionale
 Power Take-off - aggancio dei trattori

Codici 
 PTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pato Branco Municipal (Brasile)
 pto – codice ISO 639-3 della lingua zo'é

Altro 
 P.T.O. – brano dell'album Body Love di Klaus Schulze del 1977